Staro Selo puede referirse a:

Bosnia y Herzegovina 
 Staro Selo (Glamoč)
 Staro Selo (Donji Vakuf)
 Staro Selo (Kalesija)

Bulgaria 
 Staro Selo (Lovech)
 Staro Selo (Silistra)
 Staro Selo (Pernik)
 Staro Selo (Vratsa)
 Staro Selo (Sliven)
 Starosel

Croacia 
 Staro Selo (Sisak-Moslavina)
 Staro Selo (Otočac)
 Staro Selo Topusko

Macedonia 
 Staro Selo (Jegunovce)
 Staro Selo (Makedonski Brod)

Eslovenia 
 Staro Selo (Kobarid)

Serbia 
 Staro Selo (Jagodina)
 Staro Selo (Prokuplje)
 Staro Selo (Velika Plana)

Véase también 
 Novo Selo
 Stara Sela, Kamnik Municipio, Eslovenia